Медранда ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 11,49 км². Население — 109 человек (на 2004 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Гвадалахары